Coeur de femme – film del 1909 diretto da Camille de Morlhon
 Coeur de femme – film diretto da René Leprince e Ferdinand Zecca